Военный переворот в Гвинее:
 Военный переворот в Гвинее (1984)
 Военный переворот в Гвинее (2008)
 Военный переворот в Гвинее (2021)